Глеб Святославич:

Глеб Святославич (князь новгородский) (уб. 1078)
Глеб Святославич (князь черниговский) (ум. 1217)
Глеб Святославич (князь брянский) (уб. 1340)
Глеб Святославич (князь смоленский) (уб. 1399)